

Toponímia

Brasil 
 Rio Alcântara (Rio de Janeiro) — curso de água
 Alcântara (São Gonçalo) — bairro
 Centro de Lançamento de Alcântara — base de lançamentos de foguetes da Força Aérea Brasileira

Municípios 
 Alcântara (Maranhão)
 Alcântaras — do Ceará
 Dom Pedro de Alcântara — do Rio Grande do Sul
 São Pedro de Alcântara — de Santa Catarina

Espanha 
 Alcântara (Espanha) — município da Estremadura
 Alcântara (comarca) — comarca da Estremadura
 Alcàntera de Xúquer — ; município da província de Valência

Municípios das Filipinas 
 Alcantara (Cebu)
 Alcantara (Romblon)

Sicília, Itália 
 Rio Alcântara (Sicília)
 Vale de Alcântara
 Mojo Alcantara — comuna da província de Messina

Lisboa, Portugal 
 Alcântara (Lisboa) — freguesia
 Ribeira de Alcântara
 Estação Ferroviária de Alcântara-Terra
 Estação Ferroviária de Alcântara-Mar

Outros usos 
Alcantara — planta da família das Asteraceae
Alcântara (tecido) — espécie de tecido sintético
Alcântara (escuna) — da Armada Imperial Brasileira
Alcântara Cyclone Space — empresa extinta brasileira-ucraniana

Desambiguações de topônimos